US Open 1992 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1992 (tennis, mannen)
 US Open 1992 (tennis, vrouwen)
 US Open 1992 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1992 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1992 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1992 (golf) - een golftoernooi